Kingsford kan syfta på följande platser:

Australien 

 Kingsford, New South Wales i kommunen Randwick,

USA 

 Kingsford, Michigan, Michigan, Dickinson County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar